Chahār Āsīāb kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Chahār Āsyāb, distrikt, Kabul,

Iran 

 Chahār Āsīāb (ort i Iran), Khuzestan, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar